Spirit  — перший студійний альбом швейцарської фолк-метал групи Eluveitie. Він був випущений 1 червня 2006 року під лейблом Fear Dark Records та перевиданий у 2007 році Twilight Records.

Список пісень